Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Франклин“ с оригиналните имена на излъчване в България по Евроком и Ekids с дублажа на студио Доли.

Сезон 1: 1997-1998

Сезон 2: 1998

Сезон 3: 1999-2000

Сезон 6: 2004 

Списъци с епизоди на сериали